L'iridium (Ir, numéro atomique 77) possède 36 isotopes, de nombre de masse variant de 164 à 199, ainsi que 32 isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, deux sont stables, 191Ir et 193Ir ; ils représentent la totalité de l'iridium présent dans la nature. On attribue à l'iridium une masse atomique standard de .

Parmi les radioisotopes, les plus stables sont 192Ir (demi-vie de ), 189Ir ) et 190Ir (). Tous les autres ont une demi-vie inférieure à 41,5 heures, et la plupart inférieure à une minute. Parmi les isomères nucléaires le plus stable est 192m2Ir (demi-vie de 241 ans).

Les radioisotopes les plus légers (A < 177) ont divers modes de désintégration : émission de proton, émission de positron (β+), ou émission α, parfois les trois de façons concurrente, respectivement en isotopes de l'osmium pour les deux premiers, ou en isotopes du rhénium pour le dernier. Les isotopes un peu plus lourds mais plus légers que les isotopes stables (177 ≤ A ≤ 190) se désintègrent eux par émission de positron en isotopes de l'osmium , sauf 189Ir qui se désintègre par capture électronique. Les radioisotopes les plus lourds se désintègrent eux tous par émission β− en isotopes du platine.

Isotopes notables

Iridium naturel 

L'iridium naturel est constitué des deux isotopes stables 191Ir et 193Ir.

Iridium 192 

L'iridium 192 (192Ir) est l'isotope de l'iridium dont le noyau est constitué de 77 protons et de 115 neutrons. C'est un isotope radioactif de l'iridium avec une demi-vie de 73,83 jours. Il se désintègre principalement (environ 96 %) par émission de particule β− et rayon gamma en 192Pt. Certaines de ces particules β peuvent être capturés par d'autre noyaux de 192Ir qui sont alors convertis en 192Os. Les 4 % de noyaux restant se désintègrent eux par capture électronique en 192Re.

L'iridium 192 est un important émetteur de rayons γ, à différentes énergies. Les sept principaux paquets d'énergies sont compris entre 0,2 et 0,6 MeV. L'iridium 192 est couramment utilisé comme source de rayons gamma en radiologie industrielle pour localiser les défauts dans les composants métalliques. Il est aussi utilisé en radiothérapie, particulièrement en curiethérapie.

Table des isotopes

Notes 
 Les valeurs marquées d'un # ne proviennent pas uniquement des données expérimentales, mais aussi au moins en partie des tendances systématiques. Les spins avec des arguments d'affectation faibles sont entre parenthèses.
 Les incertitudes sont données de façon concise entre parenthèses après la décimale correspondante. Les valeurs d'incertitude dénotent un écart-type, à l'exception de la composition isotopique et de la masse atomique standard de l'IUPAC qui utilisent des incertitudes élargies.

Notes et références 

 Masses isotopiques issues de :

 Compositions isotopiques et masses atomiques standards issues de :

 Demi-vies, spin, et données sur les isomères issues de : 

Iridium
Iridium